Ebenezer Church (Matfield), een kerk in Matfield, Kent, Engeland
 Ebenezer Church (Ebenezer), een kerk in Ebenezer, New South Wales, een van de oudste kerken van Australië